Ка́менка — деревня в составе Кадинского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Брыли, Качурино, Зыли.

Галерея

См. также 
Кадинский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района